Příjmení Matuška nosí více osobností:

 Alexander Matuška (1910–1975) – slovenský literární kritik a vědec
 Dan Matuška (* 1949) – český fotbalový trenér
 Janko Matuška (1897–1959) – slovenský hudební skladatel a sběratel lidových písní
 Janko Matúška (1821–1877) – slovenský spisovatel a dramatik
 Kryštof Jiří Matuška (1702–1777) – římskokatolický kněz, premonstrátský kanovník a v letech 1738–1777 opat kanonie v Zábrdovicích
 Olga Matušková (* 1948) – česká zpěvačka a herečka
 Pavel Matuška (* 1944) – český karikaturista
 Tomáš Matuška (* 1947) – český fotbalový trenér
 Vítězslav Matuška (* 1941) – český politik
 Waldemar Matuška (1932–2009) – český herec a zpěvák

Česká příjmení
Slovenská příjmení